Николай Димитров: Димитров, Николай Эмилов (род. 1987) — болгарский футболист.
 Димитров, Николай Михайлович (1888—1916) — болгарский большевик, переплетчик
 Димитров, Николай Фёдорович (1925—1998) — советский работник сельского хозяйства.

См. также 
 Димитров, Никола